

Persone 
 Giovanni Salvati (1941-1971) – automobilistico italiano di Formula 2
 Marco Salvati (1963) – autore televisivo e paroliere italiano
 Mario Salvati (post 1900–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
 Michele Salvati (1937) – economista, politico e politologo italiano, deputato dal 1996 al 2001
 Sergio Salvati (1934) – direttore della fotografia e attore italiano
 Simone Salvati (1973) –  ex snowboarder italiano 
 Stefano Salvati (1963) – regista e sceneggiatore italiano

Altro 
 Mulino Salvati – monumento di archeologia industriale
 Società Poligrafica Salvati – società fondata a Foligno nel 1855 da Francesco Salvati
 Villa Salvati – dimora storica delle Marche, sita a Pianello Vallesina, frazione del comune di Monte Roberto

Pagine correlate 
 Salvi
 Salvini
 Salviati